Martin Hašek (ur. 1969) − czeski piłkarz i trener piłkarski
 Martin Hašek (ur. 1995) − czeski piłkarz występujący na pozycji pomocnika